Sancho de Rojas puede referirse a:

Sancho de Rojas (1372-1422), Obispo de Palencia y Arzobispo de Toledo; o
Sancho Sánchez de Rojas (¿?-1454), Obispo de Astorga, Obispo de Córdoba y Presidente del Consejo de Castilla.